Grand Prix de Pau je vsakoletna avtomobilska dirka, ki poteka v francoskem mestu Pau. Prvič je potekala že leta 1901, redno pa poteka od leta 1933, z izjemo let med drugo svetovno vojno. Poteka po ulicah mesta Pau in je v marsičem podobna bolj slavni dirki Formule 1, Veliki nagradi Monaka.

V petdesetih letih sta tu potekali dirka Formule 1, ki pa ni štela za prvenstvo, in dirka Formule 2. Od leta 1964 je bila dirka del francoskega in kasneje evropskega prvenstva Formule 2. Formula 3000 je v Evropi zamenjala Formulo 2 leta 1985 in dirka je bila del evropskega prvenstva do leta 1999, odkar tu poteka dirka Formule 3.

Zmagovalci 

Pau
Pau
Formula 3
Motošport v Franciji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1901